Gehlen ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Ferdinand Gehlen (1775–1815), deutscher Chemiker und Pharmazeut
 Albert Gehlen (* 1940), belgischer Politiker
 Alexander Krebs-Gehlen (1897–1979), deutscher Schulbuch- und Zeitungsverleger, siehe Alexander Krebs
 Arnold Gehlen (1904–1976), Philosoph und Soziologe
 Arnold Gehlen (Journalist), deutscher Journalist
 Boris Gehlen (* 1973), deutscher Wirtschaftshistoriker
 Dennis Gehlen (* 1986), deutscher Starcraft-II-Kommentator
 Dirk von Gehlen (* 1975), deutscher Journalist
 Elmar Gehlen (* 1943), deutscher Regisseur und Schauspieler
 Johanna Christine Gehlen (* 1970), deutsche Schauspielerin
 Johannes Gehlen (1901–1986), Halbbruder von Reinhard Gehlen
 Jörg Gehlen (1952–2022), deutscher Hörfunk- und Fernsehjournalist sowie Moderator
 Karl Gehlen (1883–1933), deutscher Flugzeugingenieur
 Kurt von Gehlen (1927–1995), deutscher Mineraloge
 Marie-Luise Gehlen (* 1961), deutsche Fußballspielerin
 Martin Gehlen (1956–2021), deutscher Journalist
 Paul Gehlen (1891–1950), deutscher Schriftsteller
 Reinhard Gehlen (1902–1979), Leiter der Organisation Gehlen und erster Präsident des Bundesnachrichtendienstes
 Roeland Gehlen (* 1968), niederländischer Geiger
 Walter Gehlen (Mediziner) (* 1939), deutscher Neurologe 
 Walter Gehlen, deutscher Kanusportler und Weltmeister

Gehlen ist der Name der
 Organisation Gehlen, westdeutscher Nachrichtendienst, 1946 gegründet und von den USA finanziert und beaufsichtigt, aus dem 1956 der Bundesnachrichtendienst entstand

Siehe auch:
 Geelen
 Gälen
 Gehle (Begriffsklärung)